

Ленківці — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Ленківці — село, Чернівецька область, Дністровський район
 Ленківці — мікрорайон міста Чернівці
 Ленківці — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Ленківці — село, Окницький район